Les Minikeums#Rubriques
Liste des épisodes de Maguy#5° Saison (1989)